Упирево — упразднённая в 2020 году деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Верхнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 57,5 км, до центра муниципального образования Верхней Шарденьги — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Якушино, Истопная, Загорье.

Примечания

Ссылки 
 Упирево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Великоустюгского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области